

Топонім

Віла-Реал або Вільярреаль — муніципалітет автономної спільноти Валенсія

Віла-Реал — місто й муніципалітет
 Віла-Реал — округ
 Віла-Реал-де-Санту-Антоніу

Спорт 
 «Віла-Реал» — спортивний клуб з муніципалітету Віла-Реал

Див. також 
 Віла-Реал-де-Санту-Антоніу — місто на південно-східному узбережжі Португалії
 Вілла-Реал — район Буенос-Айреса
 Вільярреаль (значення)